Brøndum ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Ancher (1859–1935), geboren als Anna Brøndum, dänische Malerin des Impressionismus
 Erling Brøndum (1930–2017), dänischer Journalist und Politiker
 Henning E. Brøndum (1916–1947), dänischer Nationalsozialist
 Johannes Brøndum-Nielsen (1881–1977), dänischer Philologe
 Lene Brøndum (* 1947), dänische Schauspielerin

Brøndum ist der Name des Ortes

 Brøndum (Skarp Salling Sogn) in Himmerland, Dänemark